Haetosmia är ett släkte av bin. Haetosmia ingår i familjen buksamlarbin. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Buksamlarbin
Haetosmia